Pérez de la Rosa kan som auktorsförkortning betyda:

 Jorge A. Pérez de la Rosa
 Jorge Pérez de la Rosa

Robotskapade auktorsförkortningar